Зинки — название нескольких населённых пунктов:
 Зинки — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Зинки — деревня в Ильинском районе Пермского края.